Redon kan avse:

Redon – en kommun i departementet Ille-et-Vilaine i FRankrike
 Redon (arrondissement) – ett arrondissement i Frankrike

Personer
Redon Makashi (1970–), en albansk sångare och låtskrivare
Odilon Redon (1840–1916), en fransk målare
Laurent Redon (1973–), en fransk racerförare